Сортува́ння може означати:
 Розміщення у визначеному порядку, упорядкування, класифікація чого-небудь.
 Сортування корисних копалин

Обробка даних 
 Адресне сортування — упорядкування даних, при якому відповідно до заданої послідовності ознак формується нова послідовність адрес даних (файл адрес) без змін послідовності розміщення самих даних.
 Блочне сортування — метод упорядкування, при якому початковий файл поділяється на блоки (сегменти), упорядковані незалежно одне від одного та об'єднані в єдиний файл.

Див. також 
 Алгоритм сортування

Джерела